

Sigle 
 Major League Gaming – lega statunitense di Gaming competitivo

Codici 
 MLG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Malang (Indonesia)
 mlg – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua malgascia